Steinmetzstraße steht für:
 Steinmetzstraße (Berlin), siehe Liste der Kulturdenkmale in Berlin-Schöneberg
 Steinmetzstraße (Gelsenkirchen), siehe Liste der Baudenkmäler in Gelsenkirchen
 Steinmetzstraße (Gerbstedt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Gerbstedt #Bösenburg
 Steinmetzstraße (Hannover)
 Steinmetzstraße (Mönchengladbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Mönchengladbach (Denkmäler Q–S)
 Steinmetzstraße (Saarbrücken), siehe Liste der Baudenkmäler in Alt-Saarbrücken

Siehe auch:
 Steinmetzplatz